Marie Tereza z Braganzy (portugalsky Maria Teresa de Bragança; 26. ledna 1881, Šoproň – 17. ledna 1945) byla portugalská infantka z dynastie Braganzů. Sňatkem s princem Karlem Ludvíkem z Thurnu a Taxisu byla také členkou rodu Thurn-Taxisů.

Rodina 

Marie Tereza (celým jménem Maria Teresa Carolina Micaela Ana Josefina Antónia Francisca de Assis e de Paula Brígida Pia Gerardina Severina Inácia Luísa Estanislau Joana Policarpa) se narodila v Ödenburgu v Rakousku-Uhersku (dnes Šoproň v Maďarsku), jako jediná dcera migelovského uchazeče o portugalský trůn Michala, vévody z Braganzy, a jeho první manželky princezny Alžběty z Thurnu a Taxisu.

Otec Marie Terezy byl hlavou nevládnoucí větve portugalského královského rodu, která byla z Portugalska vyhoštěna. Exil byl důsledkem portugalského zákona o vyhnanství z roku 1834 a ústavy z roku 1838, která byla přijata, protože jeho dědeček Michal I. Portugalský si v roce 1828 přisvojil portugalský trůn, na kterém seděla Marie II. Její dědeček vládl jako král až do roku 1834, kdy byla na trůn navrácena Marie II. Ti Portugalci, kteří uznali otce Marie Teresy za právoplatného krále Portugalska, uznali Marii Teresu za portugalskou infantku.

Manželství a potomstvo 
Marie Tereza se 22. května 1900 v bavorském Řezně provdala za prince Karla Ludvíka z Thurnu a Taxisu (1863–1942), příslušníka české větve rodu, syna prince Maxmiliána Karla Bedřicha z Thurnu a Taxisu a jeho manželky Amélie Evženie de Tascher de La Pagerie. Marie Tereza a Karel Ludvík měli jednoho syna:

 Princ Maxmilián z Thurnu a Taxisu (1913–1928)

Oslovení 
Princezna Marie Tereza z Thurnu a Taxisu byla oslovována jako Její královská Výsost.

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Braganzové
Thurn-Taxisové
Portugalské infantky
Thurn-Taxisské princezny
Narození v roce 1881
Narození 26. ledna
Narození v Šoproni
Úmrtí v roce 1945
Úmrtí 17. ledna
Ženy